Elendenhaus ist der Name folgender Gebäude: 

 Elendenhaus (Pasewalk), denkmalgeschütztes Gebäude in Pasewalk
 Elendenhaus, denkmalgeschütztes Gebäude in Stralsund; siehe: Heilgeisthospital (Stralsund)